Il singolare del Grand Prix de Tennis de Lyon 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Younes El Aynaoui.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 7–5, 6–3 Arnaud Boetsch.

Teste di serie

  Thomas Muster (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Wayne Ferreira (primo turno)
  Marcelo Ríos (quarti di finale)

 Thomas Enqvist (semifinali)
 Cédric Pioline (primo turno)
n/a
 Michael Stich (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1996
ATP Tour 1996